Little Men peut désigner :

 Little Men, titre original du roman de Louisa May Alcott Le Rêve de Jo March
Le roman a été adapté à plusieurs reprises :
 Little Men, un film de 1934 réalisé par Phil Rosen
 Little Men, un film de 1940 réalisé par Norman Z. McLeod
 , un film de 1998 réalisé par Rodney Gibbons
  (Little Men), une série télévisée de 1998 créée par Carl Binder

Mais aussi :
 Little Men, un film de 2005 réalisé par Trey Lineberger et Vincent Vittorio
 Little Men, titre original du film américain Brooklyn Village réalisé par Ira Sachs et sorti en 2016

Voir aussi